Gombio – frazione di Castelnovo ne' Monti
 Gombio – frazione di Polaveno
 Gombio – comune del Burkina Faso